Hejde setting, en av de sex settingar (sjättedelar) som Gotland varit indelat i åtminstone sedan medeltiden. Settingarna har haft en funktion inom rättsväsendet, som rättsinstans över tingen, liksom inom skatteväsendet. Enligt en teori har varje setting rustat ett skepp till den kungliga ledungen. De skulle då motsvara Svealands skeppslag. Hejde setting är den västra delen av Medeltredingen och består av Hejde ting, Banda ting och Stenkumla ting.

Gotlands settingar